Список риб Нової Зеландії неповний і складається з 1078 видів риб, що мешкають у територіальних водах Нової Зеландії.

A 
 Ablennes hians
 Abyssobrotula galatheae
 Acanthistius cinctus 
 Acanthochaenus luetkenii 
 Acanthoclinus fuscus 
 Acanthoclinus littoreus 
 Acanthoclinus marilynae 
 Acanthoclinus matti 
 Acanthoclinus rua 
 Acanthurus dussumieri 
 Acanthurus triostegus 
 Acentrogobius pflaumii 
 Achiropsetta tricholepis 
 Agrostichthys parkeri 
 Ahliesaurus berryi 
 Aldrichetta forsteri 
 Aldrovandia affinis 
 Alepisaurus brevirostris 
 Alepisaurus ferox 
 Alepocephalus antipodianus 
 Alepocephalus australis 
 Alertichthys blacki 
 Allocyttus niger 
 Allocyttus verrucosus 
 Allomycterus whiteleyi 
 Allothunnus fallai 
 Alopias superciliosus 
 Alopias vulpinus 
 Aluterus monoceros 
 Amblyraja georgiana 
 Amblyraja hyperborea 
 Ambophthalmos angustus 
 Ambophthalmos eurystigmatephoros 
 Ameiurus nebulosus 
 Amphichaetodon howensis 
 Anampses caeruleopunctatus 
 Anampses elegans 
 Anarchias seychellensis 
 Anarchias supremus 
 Anguilla australis australis 
 Anguilla dieffenbachii 
 Anguilla reinhardtii 
 Anoplogaster cornuta 
 Anotopterus vorax 
 Antennarius nummifer 
 Antennarius scriptissimus 
 Antennarius striatus 
 Antigonia rubicunda 
 Antimora rostrata 
 Antipodocottus galatheae 
 Antipodocottus megalops 
 Aphanopus mikhailini 
 Aplodactylus arctidens 
 Aplodactylus etheridgii 
 Apogon chrysotaenia 
 Apogon doederleini 
 Apogon kallopterus 
 Apopterygion oculus 
 Apristurus ampliceps 
 Apristurus exsanguis 
 Apterichtus australis 
 Apterichtus flavicaudus 
 Arctozenus risso 
 Argentina elongata 
 Argyripnus iridescens 
 Argyropelecus aculeatus 
 Argyropelecus gigas 
 Argyropelecus hemigymnus 
 Argyropelecus lychnus 
 Argyropelecus olfersii 
 Argyropelecus sladeni 
 Arhynchobatis asperrimus 
 Ariomma luridum 
 Aristostomias polydactylus 
 Aristostomias scintillans 
 Arnoglossus boops 
 Arnoglossus scapha 
 Arothron firmamentum 
 Arothron gillbanksii 
 Arothron stellatus 
 Arripis trutta 
 Arripis xylabion 
 Aseraggodes bahamondei 
 Asquamiceps hjorti 
 Astronesthes boulengeri 
 Astronesthes kreffti 
 Astronesthes psychrolutes 
 Atherinomorus lacunosus 
 Atypichthys latus 
 Auchenoceros punctatus 
 Aulacocephalus temminckii 
 Aulostomus chinensis 
 Aulotrachichthys novaezelandicus 
 Auxis rochei rochei 
 Auxis thazard thazard 
 Avocettina acuticeps 
 Avocettina infans 
 Avocettina paucipora 
 Azygopus pinnifasciatus

B 
 Bajacalifornia calcarata 
 Barbourisia rufa 
 Bassanago bulbiceps 
 Bassanago hirsutus 
 Bathophilus abarbatus 
 Bathophilus ater 
 Bathophilus brevis 
 Bathophilus filifer 
 Bathophilus vaillanti 
 Bathyclupea elongata 
 Bathygadus cottoides 
 Bathylagichthys greyae 
 Bathylagoides argyrogaster 
 Bathylagus antarcticus 
 Bathymicrops brevianalis 
 Bathypterois longicauda 
 Bathypterois longifilis 
 Bathypterois oddi 
 Bathyraja richardsoni 
 Bathyraja shuntovi 
 Bathysauropsis gracilis 
 Bathysaurus ferox 
 Bathystethus cultratus 
 Bellapiscis lesleyae 
 Bellapiscis medius 
 Bembrops morelandi 
 Benthalbella infans 
 Benthodesmus elongatus 
 Benthodesmus tenuis 
 Benthosema suborbitale 
 Beryx decadactylus 
 Beryx splendens 
 Bidenichthys beeblebroxi 
 Bidenichthys consobrinus 
 Blennius maoricus 
 Blennodon dorsalis 
 Bodianus bimaculatus 
 Bodianus flavipinnis 
 Bodianus unimaculatus 
 Bolinichthys longipes 
 Bolinichthys nikolayi 
 Bolinichthys photothorax 
 Bolinichthys supralateralis 
 Borostomias antarcticus 
 Borostomias mononema 
 Bothus constellatus 
 Bovichtus oculus 
 Bovichtus psychrolutes 
 Bovichtus variegatus 
 Brachaluteres taylori 
 Brama brama 
 Bregmaceros mcclellandi 
 Brochiraja aenigma 
 Brochiraja albilabiata 
 Brochiraja asperula 
 Brochiraja leviveneta 
 Brochiraja microspinifera 
 Brochiraja spinifera 
 Brosmodorsalis persicinus 
 Brotulotaenia crassa 
 Bythaelurus dawsoni

C 
 Caesioperca lepidoptera 
 Callanthias allporti 
 Callanthias australis 
 Callanthias splendens 
 Calliurichthys scaber 
 Callorhinchus milii 
 Canthigaster callisterna 
 Caprodon longimanus 
 Capromimus abbreviatus 
 Carangoides chrysophrys 
 Carangoides equula 
 Carangoides malabaricus 
 Caranx ignobilis 
 Carassius auratus auratus 
 Carcharhinus amblyrhynchos 
 Carcharhinus brachyurus 
 Carcharhinus falciformis 
 Carcharhinus galapagensis 
 Carcharodon carcharias 
 Careproctus novaezelandiae 
 Cataetyx niki 
 Centriscops humerosus 
 Centroberyx affinis 
 Centrobranchus nigroocellatus 
 Centrolophus niger 
 Centrophorus squamosus 
 Centroscymnus coelolepis 
 Centroscymnus owstonii 
 Centroselachus crepidater 
 Cephaloscyllium isabellum 
 Cephaloscyllium umbratile 
 Cepola haastii 
 Ceratias holboelli 
 Ceratias tentaculatus 
 Ceratoscopelus warmingii 
 Cetonurus crassiceps 
 Cetorhinus maximus 
 Chaenophryne longiceps 
 Chaetodon auriga 
 Chanos chanos 
 Chauliodus sloani 
 Chaunax pictus 
 Cheilodactylus nigripes 
 Cheilopogon pinnatibarbatus melanocercus 
 Cheilopogon pinnatibarbatus pinnatibarbatus 
 Cheimarrichthys fosteri 
 Chelidonichthys kumu 
 Chiasmodon niger 
 Chimaera lignaria 
 Chimaera panthera 
 Chironemus marmoratus 
 Chironemus microlepis 
 Chlamydoselachus anguineus 
 Chromis dispilus 
 Chromis fumea 
 Chromis hypsilepis 
 Chromis vanderbilti 
 Chrysiptera rapanui 
 Cirrhigaleus australis 
 Cirrhigaleus barbifer 
 Cirrhitus pinnulatus 
 Cirripectes alboapicalis 
 Cirripectes castaneus 
 Coccorella atlantica 
 Coccorella atrata 
 Coelorinchus acanthiger 
 Coelorinchus aspercephalus 
 Coelorinchus biclinozonalis 
 Coelorinchus bollonsi 
 Coelorinchus celaenostomus 
 Coelorinchus cookianus 
 Coelorinchus fasciatus 
 Coelorinchus horribilis 
 Coelorinchus infuscus 
 Coelorinchus innotabilis 
 Coelorinchus kaiyomaru 
 Coelorinchus kermadecus 
 Coelorinchus matamua 
 Coelorinchus maurofasciatus 
 Coelorinchus mycterismus 
 Coelorinchus mystax 
 Coelorinchus obscuratus 
 Coelorinchus oliverianus 
 Coelorinchus osipullus 
 Coelorinchus parvifasciatus 
 Coelorinchus supernasutus 
 Coelorinchus trachycarus 
 Colistium guntheri 
 Colistium nudipinnis 
 Coloconger giganteus 
 Conger cinereus 
 Conger verreauxi 
 Conger wilsoni 
 Congiopodus coriaceus 
 Congiopodus leucopaecilus 
 Contusus richei 
 Coregonus clupeaformis 
 Coris dorsomacula 
 Coris picta 
 Coris sandeyeri 
 Coryphaena equiselis 
 Coryphaena hippurus 
 Coryphaenoides armatus 
 Coryphaenoides filicauda 
 Coryphaenoides mcmillani 
 Coryphaenoides murrayi 
 Coryphaenoides rudis 
 Coryphaenoides serrulatus 
 Coryphaenoides striaturus 
 Coryphaenoides subserrulatus 
 Cottunculus nudus 
 Crapatalus angusticeps 
 Crapatalus novaezelandiae 
 Cristiceps aurantiacus 
 Cryptichthys jojettae 
 Cryptopsaras couesii 
 Ctenopharyngodon idella 
 Cubiceps baxteri 
 Cubiceps caeruleus 
 Cyclothone braueri 
 Cyclothone microdon 
 Cyclothone pallida 
 Cyclothone pseudopallida 
 Cyema atrum 
 Cyprinocirrhites polyactis 
 Cyprinus carpio carpio 
 Cyttopsis rosea 
 Cyttus novaezealandiae 
 Cyttus traversi

D 
 Dactyloptena orientalis 
 Dalatias licha 
 Danichthys ilma 
 Dasyatis brevicaudata 
 Dasyatis thetidis 
 Deania calcea 
 Deania quadrispinosa 
 Decapterus koheru 
 Decapterus muroadsi 
 Dellichthys morelandi 
 Derichthys serpentinus 
 Dermatopsis joergennielseni 
 Dermatopsis macrodon 
 Desmodema polystictum 
 Diaphus anderseni 
 Diaphus bertelseni 
 Diaphus brachycephalus 
 Diaphus danae 
 Diaphus effulgens 
 Diaphus fragilis 
 Diaphus garmani 
 Diaphus hudsoni 
 Diaphus lucidus 
 Diaphus luetkeni 
 Diaphus malayanus 
 Diaphus meadi 
 Diaphus metopoclampus 
 Diaphus mollis 
 Diaphus ostenfeldi 
 Diaphus pacificus 
 Diaphus parri 
 Diaphus perspicillatus 
 Diaphus phillipsi 
 Diaphus regani 
 Diaphus splendidus 
 Diaphus suborbitalis 
 Diaphus termophilus 
 Diastobranchus capensis 
 Diodon hystrix 
 Diogenichthys atlanticus 
 Diplocrepis puniceus 
 Diplophos rebainsi 
 Diplophos taenia 
 Dipturus innominatus 
 Diretmichthys parini 
 Diretmus argenteus 
 Dolicholagus longirostris 
 Dolichopteroides binocularis 
 Dolopichthys pullatus 
 Dysalotus oligoscolus

E 
 Echeneis naucrates 
 Echinorhinus brucus 
 Echinorhinus cookei 
 Echiodon cryomargarites 
 Echiodon neotes 
 Echiodon pegasus 
 Echiodon pukaki 
 Echiodon rendahli 
 Echiostoma barbatum 
 Ectreposebastes niger 
 Elagatis bipinnulata 
 Electrona carlsbergi 
 Electrona paucirastra 
 Electrona risso 
 Electrona subaspera 
 Emmelichthys nitidus nitidus 
 Enchelycore ramosa 
 Engraulis australis 
 Enneapterygius kermadecensis 
 Enneapterygius rufopileus 
 Entomacrodus caudofasciatus 
 Entomacrodus cymatobiotus 
 Entomacrodus niuafoouensis 
 Epigonus denticulatus 
 Epigonus lenimen 
 Epigonus robustus 
 Epigonus telescopus 
 Epinephelus daemelii 
 Epinephelus lanceolatus 
 Epinephelus rivulatus 
 Eptatretus cirrhatus 
 Eptatretus goliath 
 Ericentrus rubrus 
 Etmopterus baxteri 
 Etmopterus granulosus 
 Etmopterus lucifer 
 Etmopterus molleri 
 Etmopterus pusillus 
 Etmopterus unicolor 
 Euclichthys polynemus 
 Euleptorhamphus viridis 
 Euprotomicrus bispinatus 
 Eurypharynx pelecanoides 
 Eurypleuron cinereum 
 Eustomias enbarbatus 
 Eustomias macronema 
 Eustomias satterleei 
 Eustomias schmidti 
 Eustomias trewavasae 
 Evermannella balbo 
 Evermannella indica 
 Evistias acutirostris 
 Exocoetus obtusirostris

F 
 Favonigobius lateralis 
 Favonigobius lentiginosus 
 Fiordichthys slartibartfasti 
 Fistularia commersonii 
 Flagellostomias boureei 
 Foetorepus calauropomus 
 Foetorepus phasis 
 Forcipiger flavissimus 
 Forsterygion capito 
 Forsterygion flavonigrum 
 Forsterygion gymnota 
 Forsterygion lapillum 
 Forsterygion malcolmi 
 Forsterygion maryannae 
 Forsterygion nigripenne 
 Forsterygion varium

G 
 Gadella norops 
 Gadomus aoteanus 
 Gaidropsarus novaezealandiae 
 Galaxias anomalus 
 Galaxias argenteus 
 Galaxias brevipinnis 
 Galaxias cobitinis 
 Galaxias depressiceps 
 Galaxias divergens 
 Galaxias eldoni 
 Galaxias fasciatus 
 Galaxias gollumoides 
 Galaxias gracilis 
 Galaxias macronasus 
 Galaxias maculatus 
 Galaxias paucispondylus 
 Galaxias postvectis 
 Galaxias prognathus 
 Galaxias pullus 
 Galaxias rekohua 
 Galaxias vulgaris 
 Galeocerdo cuvier 
 Galeorhinus galeus 
 Gambusia affinis 
 Gasterochisma melampus 
 Gastrocyathus gracilis 
 Gastrocymba quadriradiata 
 Gastroscyphus hectoris 
 Gempylus serpens 
 Genicanthus semicinctus 
 Genyagnus monopterygius 
 Genypterus blacodes 
 Genypterus tigerinus 
 Geotria australis 
 Gigantactis meadi 
 Gigantactis paxtoni 
 Gigantura indica 
 Gilloblennius abditus 
 Gilloblennius tripennis 
 Girella cyanea 
 Girella elevata 
 Girella fimbriata 
 Girella tricuspidata 
 Gnathagnus armatus 
 Gnathagnus innotabilis 
 Gnathanodon speciosus 
 Gnathophis habenatus 
 Gnathophis umbrellabius 
 Gobiomorphus basalis 
 Gobiomorphus breviceps 
 Gobiomorphus cotidianus 
 Gobiomorphus gobioides 
 Gobiomorphus hubbsi 
 Gobiomorphus huttoni 
 Gobiopsis atrata 
 Gollum attenuatus 
 Gonichthys barnesi 
 Goniistius ephippium 
 Goniistius fuscus 
 Goniistius spectabilis 
 Goniistius vittatus 
 Gonorynchus gonorynchus 
 Gonorynchus greyi 
 Gonostoma elongatum 
 Gorgasia japonica 
 Grahamichthys radiata 
 Grammistes sexlineatus 
 Guttigadus globiceps 
 Guttigadus globosus 
 Guttigadus kongi 
 Gymnoscopelus bolini 
 Gymnoscopelus fraseri 
 Gymnoscopelus hintonoides 
 Gymnoscopelus microlampas 
 Gymnoscopelus piabilis 
 Gymnothorax berndti 
 Gymnothorax eurostus 
 Gymnothorax nubilus 
 Gymnothorax obesus 
 Gymnothorax pictus 
 Gymnothorax porphyreus 
 Gymnothorax prasinus 
 Gymnothorax prionodon 
 Gymnothorax ypsilon 
 Gyrinomimus grahami

H 
 Halargyreus johnsonii 
 Halichoeres margaritaceus 
 Halieutaea stellata 
 Halosauropsis macrochir 
 Halosaurus pectoralis 
 Haplocylix littoreus 
 Haplomacrourus nudirostris
 Haplophryne mollis 
 Haplophryne triregium 
 Harriotta haeckeli 
 Harriotta raleighana 
 Helicolenus barathri 
 Helicolenus percoides 
 Hemerocoetes artus 
 Hemerocoetes macrophthalmus 
 Hemerocoetes monopterygius 
 Hemerocoetes morelandi 
 Hemerocoetes pauciradiatus 
 Heniochus diphreutes 
 Heptranchias perlo 
 Herwigia kreffti 
 Heteroclinus flavescens 
 Heterodontus portusjacksoni 
 Hexanchus griseus 
 Himantolophus appelii 
 Hime japonica 
 Hintonia candens 
 Hippocampus abdominalis 
 Hirundichthys rondeletii 
 Hirundichthys speculiger 
 Histiobranchus bathybius 
 Histiobranchus bruuni 
 Histrio histrio 
 Holtbyrnia laticauda 
 Hoplichthys haswelli 
 Hoplostethus atlanticus 
 Hoplostethus gigas 
 Hoplostethus mediterraneus mediterraneus 
 Howella brodiei 
 Hydrolagus bemisi 
 Hydrolagus homonycteris 
 Hydrolagus novaezealandiae 
 Hydrolagus trolli 
 Hygophum hanseni 
 Hygophum hygomii 
 Hygophum proximum 
 Hygophum reinhardtii 
 Hyperoglyphe antarctica 
 Hypophthalmichthys molitrix 
 Hypoplectrodes huntii 
 Hyporhamphus ihi 
 Hyporthodus octofasciatus

I 
 Ichthyococcus elongatus 
 Ichthyococcus ovatus 
 Idiacanthus atlanticus 
 Idiacanthus fasciola 
 Idiolophorhynchus andriashevi 
 Ilyophis brunneus 
 Isistius brasiliensis 
 Istiophorus platypterus 
 Isurus oxyrinchus

K 
 Kali indica 
 Kali parri 
 Karalepis stewarti 
 Kathetostoma fluviatilis 
 Kathetostoma giganteum 
 Katsuwonus pelamis 
 Kentrocapros eco 
 Kopua nuimata 
 Krefftichthys anderssoni 
 Kuhlia mugil 
 Kuronezumia bubonis 
 Kuronezumia leonis 
 Kyphosus bigibbus 
 Kyphosus sydneyanus

L 
 Labichthys yanoi 
 Labracoglossa nitida 
 Lactoria diaphana 
 Lagocephalus lagocephalus lagocephalus 
 Lamna nasus 
 Lampadena luminosa 
 Lampadena notialis 
 Lampadena speculigera 
 Lampadena urophaos urophaos 
 Lampanyctodes hectoris 
 Lampanyctus alatus 
 Lampanyctus australis 
 Lampanyctus festivus 
 Lampanyctus intricarius 
 Lampanyctus lepidolychnus 
 Lampanyctus macdonaldi 
 Lampanyctus nobilis 
 Lampanyctus pusillus 
 Lampanyctus tenuiformis 
 Lampichthys procerus 
 Lampris guttatus 
 Lampris immaculatus 
 Latridopsis ciliaris 
 Latridopsis forsteri 
 Latris lineata 
 Latropiscis purpurissatus 
 Lepidion inosimae 
 Lepidion microcephalus 
 Lepidion schmidti 
 Lepidocybium flavobrunneum 
 Lepidoperca aurantia 
 Lepidoperca inornata 
 Lepidoperca magna 
 Lepidoperca tasmanica 
 Lepidopus caudatus 
 Lepidorhynchus denticulatus 
 Lepidotrigla brachyoptera 
 Leptonotus elevatus 
 Leptonotus norae 
 Leptoscarus vaigiensis 
 Leptoscopus macropygus 
 Leptostomias haplocaulus 
 Lestidiops gracilis 
 Lestidiops jayakari jayakari 
 Lestidiops pacificus 
 Lestidium nudum 
 Leuciscus idus 
 Limnichthys fasciatus 
 Limnichthys polyactis 
 Limnichthys rendahli 
 Linophryne arborifera 
 Lipolagus ochotensis 
 Lissocampus filum 
 Lobianchia dofleini 
 Lobianchia gemellarii 
 Lophonectes gallus 
 Lophonectes mongonuiensis 
 Lophotus capellei 
 Lotella phycis 
 Lotella rhacina 
 Loweina rara 
 Lucigadus nigromaculatus 
 Luciosudis normani 
 Lutjanus kasmira 
 Luvarus imperialis 
 Lycenchelys maoriensis

M 
 Macroparalepis danae 
 Macroparalepis macrogeneion 
 Macroramphosus scolopax 
 Macrorhamphosodes uradoi 
 Macrourus carinatus 
 Macruronus novaezelandiae 
 Magnisudis prionosa 
 Makaira indica 
 Makaira mazara 
 Malacanthus brevirostris 
 Malacocephalus laevis 
 Malacosteus niger
 Malthopsis gigas
 Margrethia obtusirostra
 Masturus lanceolatus 
 Matanui bathytaton 
 Matanui profundum 
 Maurolicus australis 
 Maurolicus muelleri 
 Maxillicosta raoulensis 
 Melamphaes microps 
 Melamphaes polylepis 
 Melamphaes simus 
 Melamphaes suborbitalis
 Melanocetus johnsonii 
 Melanolagus bericoides 
 Melanonus gracilis 
 Melanonus zugmayeri 
 Melanostigma gelatinosum 
 Melanostigma vitiazi 
 Melanostomias melanops 
 Melanostomias niger 
 Melanostomias tentaculatus
 Melanostomias valdiviae 
 Mendosoma lineatum 
 Merluccius australis 
 Merluccius tasmanicus 
 Mesobius antipodum 
 Metavelifer multiradiatus 
 Metelectrona herwigi 
 Metelectrona ventralis 
 Meuschenia scaber 
 Micromesistius australis 
 Microstoma microstoma 
 Mitsukurina owstoni 
 Mobula japanica 
 Modicus minimus 
 Modicus tangaroa 
 Mola mola 
 Mola ramsayi 
 Monocentris japonica 
 Monocentris neozelanicus 
 Mora moro 
 Mugil cephalus 
 Mulloidichthys vanicolensis 
 Muraenolepis marmorata 
 Mustelus lenticulatus 
 Myctophum asperum 
 Myctophum nitidulum 
 Myctophum obtusirostre 
 Myctophum phengodes 
 Myctophum selenops 
 Myctophum spinosum 
 Myliobatis tenuicaudatus 
 Myrichthys maculosus 
 Myripristis berndti

N 
 Nannobrachium achirus 
 Nannobrachium atrum 
 Naucrates ductor 
 Nealotus tripes 
 Nelusetta ayraud 
 Nemadactylus douglasii 
 Nemadactylus macropterus 
 Nemamyxine elongata 
 Nemichthys curvirostris 
 Nemichthys scolopaceus 
 Neoachiropsetta milfordi 
 Neochanna apoda 
 Neochanna burrowsius 
 Neochanna diversus 
 Neochanna heleios 
 Neocyttus psilorhynchus 
 Neocyttus rhomboidalis 
 Neomyxine biniplicata 
 Neonesthes capensis 
 Neonesthes microcephalus 
 Neophrynichthys heterospilos 
 Neophrynichthys latus 
 Neoscopelus macrolepidotus 
 Neoscopelus microchir 
 Nesiarchus nasutus 
 Nessorhamphus ingolfianus 
 Nettastoma parviceps 
 Nettastoma solitarium 
 Nezumia namatahi 
 Nezumia toi 
 Nomeus gronovii 
 Normichthys yahganorum 
 Notacanthus chemnitzii 
 Notacanthus sexspinis 
 Notocirrhitus splendens 
 Notoclinops caerulepunctus 
 Notoclinops segmentatus 
 Notoclinops yaldwyni 
 Notoclinus compressus 
 Notoclinus fenestratus 
 Notolabrus celidotus 
 Notolabrus cinctus 
 Notolabrus fucicola 
 Notolabrus inscriptus 
 Notolychnus valdiviae 
 Notophycis marginata 
 Notopogon fernandezianus 
 Notopogon lilliei 
 Notopogon xenosoma 
 Notorynchus cepedianus 
 Notoscopelus caudispinosus 
 Notoscopelus resplendens 
 Notothenia angustata 
 Notothenia microlepidota

O 
 Ocosia apia 
 Odax cyanoallix 
 Odax pullus 
 Odontaspis ferox 
 Odontomacrurus murrayi 
 Odontostomops normalops 
 Omosudis lowii 
 Oncorhynchus mykiss 
 Oncorhynchus nerka 
 Oncorhynchus tshawytscha 
 Oneirodes haplonema 
 Oneirodes kreffti 
 Oneirodes notius 
 Oneirodes whitleyi 
 Onuxodon fowleri 
 Ophisurus serpens 
 Ophthalmolycus campbellensis 
 Opisthoproctus grimaldii 
 Opisthoproctus soleatus 
 Opostomias micripnus 
 Optivus elongatus 
 Oreosoma atlanticum 
 Ostracion cubicus 
 Oxynotus bruniensis

P 
 Pachycara garricki 
 Pagrus auratus 
 Parablennius laticlavius 
 Paracaesio xanthura 
 Paracanthostracion lindsayi 
 Paradiplospinus antarcticus 
 Paranotothenia magellanica 
 Parapercis binivirgata 
 Parapercis colias 
 Parapercis gilliesii 
 Paratrachichthys trailli 
 Paraulopus nigripinnis 
 Paraulopus okamurai 
 Parioglossus marginalis 
 Paristiopterus labiosus 
 Parma alboscapularis 
 Parma kermadecensis 
 Parma polylepis 
 Parmaturus macmillani 
 Parupeneus signatus 
 Parupeneus spilurus 
 Pelagocephalus marki 
 Pelotretis flavilatus 
 Peltorhamphus latus 
 Peltorhamphus novaezeelandiae 
 Peltorhamphus tenuis 
 Pempheris adspersa 
 Pempheris analis 
 Pentaceros decacanthus 
 Pentaceros japonicus 
 Perca fluviatilis 
 Persparsia kopua 
 Phalloceros caudimaculatus 
 Phenacoscorpius megalops 
 Phosichthys argenteus 
 Photonectes braueri 
 Photonectes margarita 
 Phtheirichthys lineatus 
 Physiculus luminosus 
 Physiculus therosideros 
 Plagiogeneion rubiginosum 
 Plagiotremus tapeinosoma 
 Platybelone argalus argalus 
 Platybelone argalus platyura 
 Plectranthias bilaticlavia 
 Plectranthias maculicauda 
 Plectrogenium nanum 
 Pleuroscopus pseudodorsalis 
 Poecilia latipinna 
 Poecilia reticulata 
 Poecilopsetta multiradiata 
 Pogonophryne barsukovi 
 Polyacanthonotus challengeri 
 Polyipnus aquavitus 
 Polyipnus kiwiensis 
 Polyipnus parini 
 Polyipnus ruggeri 
 Polyipnus stereope 
 Polyipnus tridentifer 
 Polyipnus unispinus 
 Polymixia busakhini 
 Polyplacapros tyleri 
 Polyprion americanus 
 Polyprion moeone 
 Polyprion oxygeneios 
 Pomatomus saltatrix 
 Poromitra atlantica 
 Poromitra capito 
 Poromitra oscitans 
 Prionace glauca 
 Prionurus maculatus 
 Pristilepis oligolepis 
 Proscymnodon macracanthus 
 Proscymnodon plunketi 
 Protomyctophum andriashevi 
 Protomyctophum bolini 
 Protomyctophum normani 
 Protomyctophum parallelum 
 Protomyctophum subparallelum 
 Prototroctes oxyrhynchus 
 Psenes pellucidus 
 Psetta maxima 
 Pseudocaranx dentex 
 Pseudocarcharias kamoharai 
 Pseudocoris yamashiroi 
 Pseudocyttus maculatus 
 Pseudoicichthys australis 
 Pseudojuloides elongatus 
 Pseudolabrus luculentus 
 Pseudolabrus miles 
 Pseudopentaceros richardsoni 
 Pseudophycis bachus 
 Pseudophycis barbata 
 Pseudophycis breviuscula 
 Pseudotriakis microdon 
 Psychrolutes microporos 
 Pteraclis velifera 
 Pterois antennata 
 Pterois volitans 
 Pteroplatytrygon violacea 
 Pterycombus petersii 
 Pterygotrigla andertoni 
 Pterygotrigla pauli 
 Pterygotrigla picta 
 Pterygotrigla polyommata 
 Pyramodon punctatus 
 Pyramodon ventralis 
 Pyrolycus moelleri

Q 
 Quassiremus polyclitellum

R 
 Ranzania laevis 
 Regalecus glesne 
 Remora brachyptera 
 Remora osteochir 
 Remora remora 
 Remorina albescens 
 Retropinna retropinna 
 Rexea antefurcata 
 Rexea prometheoides 
 Rexea solandri 
 Rhadinesthes decimus 
 Rhincodon typus 
 Rhinecanthus rectangulus 
 Rhinochimaera pacifica 
 Rhombosolea leporina 
 Rhombosolea plebeia 
 Rhombosolea retiaria 
 Rhombosolea tapirina 
 Rhynchohyalus natalensis 
 Rondeletia loricata 
 Rosenblattia robusta 
 Rouleina squamilatera 
 Ruanoho decemdigitatus 
 Ruanoho whero 
 Ruvettus pretiosus

S 
 Saccopharynx schmidti 
 Salmo carpio 
 Salmo salar 
 Salmo trutta trutta 
 Salvelinus fontinalis 
 Salvelinus namaycush 
 Sarda australis 
 Sardinops sagax 
 Scardinius erythrophthalmus 
 Scarus rivulatus 
 Schedophilus huttoni 
 Schedophilus maculatus 
 Schedophilus velaini 
 Sciadonus galatheae 
 Scolecenchelys australis 
 Scolecenchelys breviceps 
 Scolecenchelys castlei 
 Scomber australasicus 
 Scomberesox saurus scombroides 
 Scomberoides commersonnianus 
 Scopelogadus beanii 
 Scopelogadus mizolepis mizolepis 
 Scopelopsis multipunctatus 
 Scopelosaurus ahlstromi 
 Scopelosaurus gibbsi 
 Scopelosaurus hamiltoni 
 Scopelosaurus herwigi 
 Scopelosaurus meadi 
 Scorpaena cardinalis 
 Scorpaena cookii 
 Scorpaena papillosa 
 Scorpaenodes littoralis 
 Scorpaenodes scaber 
 Scorpis lineolata 
 Scorpis violacea 
 Scymnodalatias albicauda 
 Scymnodalatias sherwoodi 
 Scymnodon ringens 
 Seriola dumerili 
 Seriola hippos 
 Seriola lalandi 
 Seriola rivoliana 
 Seriolella brama 
 Seriolella caerulea 
 Seriolella punctata 
 Seriolella tinro 
 Serrivomer bertini 
 Serrivomer samoensis 
 Sigmops bathyphilus 
 Sigmops ebelingi 
 Simenchelys parasitica 
 Sio nordenskjoldii 
 Snyderidia canina 
 Solegnathus spinosissimus 
 Somniosus pacificus 
 Somniosus rostratus 
 Sparus aurata 
 Spectrunculus grandis 
 Sphoeroides cheesemanii 
 Sphoeroides nitidus 
 Sphoeroides pachygaster 
 Sphyraena acutipinnis 
 Sphyraena novaehollandiae 
 Sphyrna zygaena 
 Sprattus antipodum 
 Sprattus muelleri 
 Sprattus novaehollandiae 
 Squalogadus modificatus 
 Squalus acanthias 
 Squalus griffini 
 Squalus mitsukurii 
 Squalus raoulensis 
 Stegastes fasciolatus 
 Stegastes gascoynei 
 Stemonosudis elegans 
 Stemonosudis macrura 
 Stemonosudis molesta 
 Sternoptyx diaphana 
 Sternoptyx obscura 
 Stethojulis bandanensis 
 Stigmatopora macropterygia 
 Stigmatopora nigra 
 Stokellia anisodon 
 Stomias boa boa 
 Stomias gracilis 
 Stomias longibarbatus 
 Suezichthys arquatus 
 Suezichthys aylingi 
 Symbolophorus barnardi 
 Symbolophorus boops 
 Symbolophorus evermanni 
 Symphurus thermophilus 
 Synaphobranchus affinis 
 Synodus doaki 
 Synodus englemani 
 Synodus similis 
 Synodus variegatus

T 
 Taaningichthys bathyphilus 
 Taaningichthys minimus 
 Talismania longifilis 
 Taractes asper 
 Taractichthys longipinnis 
 Tetragonurus cuvieri 
 Tetrapturus angustirostris 
 Tetrapturus audax 
 Tewara cranwellae 
 Thalasseleotris iota 
 Thalassoma amblycephalum 
 Thalassoma jansenii 
 Thalassoma lunare 
 Thalassoma lutescens 
 Thalassoma purpureum 
 Thalassoma trilobatum 
 Thamnaconus analis 
 Threpterius maculosus 
 Thunnus alalunga 
 Thunnus albacares 
 Thunnus maccoyii 
 Thunnus obesus 
 Thunnus orientalis 
 Thyrsites atun 
 Tinca tinca 
 Torpedo fairchildi 
 Torquigener altipinnis 
 Trachelochismus melobesia 
 Trachelochismus pinnulatus 
 Trachinocephalus myops 
 Trachipterus jacksonensis 
 Trachipterus trachypterus 
 Trachonurus gagates 
 Trachurus declivis 
 Trachurus murphyi 
 Trachurus novaezelandiae 
 Trachurus symmetricus 
 Trachypoma macracanthus 
 Trachyrincus longirostris 
 Trachyscorpia carnomagula 
 Trachyscorpia eschmeyeri 
 Tragulichthys jaculiferus 
 Trigonolampa miriceps 
 Triphoturus nigrescens 
 Tripterophycis gilchristi 
 Tubbia tasmanica 
 Typhlonarke aysoni 
 Typhlonarke tarakea

U 
 Upeneichthys lineatus 
 Upeneus francisi 
 Uraspis helvola

V 
 Vinciguerria attenuata 
 Vinciguerria nimbaria 
 Vinciguerria poweriae

W 
 Winteria telescopa 
 Woodsia meyerwaardeni

X 
 Xenobrama microlepis 
 Xenodermichthys copei 
 Xenolepidichthys dalgleishi 
 Xiphias gladius 
 Xiphophorus hellerii

Z 
 Zameus squamulosus 
 Zanclistius elevatus 
 Zanclus cornutus 
 Zearaja nasuta 
 Zenion leptolepis 
 Zenopsis nebulosa 
 Zeus faber 
 Zu elongatus

Примітки

Джерела 

 Andriashev, A. P. I V. V. Fedorov, 1986: First discovery of Zoarcidae in New Zealand waters. Voprosy Ikhtiologii v. 26 (nÚM. 1): 24-32.
 Arai, T. I T. Iwamoto, 1979: A new species of the macrourid fish genus Coelorinchus from off Tasmania, New Zealand, and the Falkland Islands. Japanese Journal of Ichthyology v. 26 (núm. 3): 238—246.
 Arthur, W., 1885: Notes on New Zealand fishes. Transactions New Zealand Institute v. 17 (1884): 160—172, Pl. 14.
 Böhlke, E. B. i J. E. McCosker, 2001: The moray eels of Australia and New Zealand, with the description of two new species (Anguilliformes: Muraenidae). Records of the Australian Museum v. 53 (núm. 1): 71-102.
 Clarke, F. E., 1899: Notes on New Zealand Galaxidae, more especially those of the western slopes; with descriptions of new species. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 31 (1898): 78-91, Pls. 4-5.
 Collette, B. B., 1974: The garfishes (Hemiramphidae) of Australia and New Zealand. Records of the Australian Museum v. 29 (núm. 2): 11-105.
 Dawson, C. E., 1980: Synopsis of the pipefishes (Syngnathidae) of New Zealand. National Museum of New Zealand Records v. 1 (núm. 17): 281—291.
 DeWitt, H. H., 1970: A revision of the fishes of the genus Notothenia from the New Zealand region, including Macquarie Island. Proceedings of the California Academy of Sciences v. 38 (núm. 16): 299—340.
 Duffy, C. A. J. i D. Abbott, 2003: Sightings of mobulid rays from northern New Zealand, with confirmation of the occurrence of Manta birostris in New Zealand waters. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research v. 37: 715—721.
 Eschmeyer, W. N. i S. G. Poss, 1976: Review of the scorpionfish genus Maxillicosta (Pisces: Scorpaenidae), with a description of three new species from the Australian-New Zealand region. Bulletin of Marine Science v. 26 (núm. 4): 433—449.
 Feary, D. A., M. Wellenreuther i K. D. Clements, 2009: Trophic ecology of New Zealand triplefin fishes (Family Tripterygiidae). Marine Biology (Berlin) v. 156: 1703—1714.
 Forbes, H. O., 1890: On a new genus of fishes of the family Percidae, from New Zealand. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 22 (art. 30): 273—275.
 Francis, M. P., C. J. Worthington, P. Saul i K. D. Clements, 1999: New and rare tropical and subtropical fishes from northern New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research v. 33 (núm. 4): 571—586.
 Fricke, R., 1994: Tripterygiid fishes of Australia, New Zealand and the southwest Pacific Ocean (Teleostei). Theses Zoologicae v. 24: i-ix + 1-585.
 Gardner, M. G. i R. D. Ward, 2002: Taxonomic affinities within Australian and New Zealand Mustelus sharks (Chondrichthys: Triakidae) inferred from allozymes, mitochondria DNA and precaudal vertebrae counts.l. Copeia 2002 (núm. 2): 356—363.
 Grey, Z., 1928: Big game fishing in New Zealand seas. Natural History v. 28 (núm. 1): 46-52.
 Griffin, L. T., 1921: Descriptions (with illustrations) of four fishes new to New Zealand. Transactions New Zealand Institute v. 53: 351—357, Pls. 54-55.
 Griffin, L. T., 1923: Additions to the fish fauna of New Zealand. Transactions New Zealand Institute v. 54: 245—256, Pls. 20-26.
 Griffin, L. T., 1926: Descriptions of New Zealand Fishes. Transactions New Zealand Institute v. 56: 538—546, Pls. 93-98.
 Griffin, L. T., 1927: Additions to the fish fauna of New Zealand. Transactions New Zealand Institute v. 58: 136—150, Pls. 9-17.
 Griffin, L. T., 1928: Studies in New Zealand fishes. Transactions New Zealand Institute v. 59: 374—388, Pls. 56-65.
 Griffin, L. T., 1932: A revision of the carangid and seriolid fishes of New Zealand. Records of the Auckland Institute and Museum v. 1 (núm. 3): 123—134, Pls. 18-24.
 Griffin, L. T., 1933: Studies in New Zealand fishes. Transactions New Zealand Institute v. 63: 330—333, Pl. 34.
 Griffin, L. T., 1936: Revision of the eels of New Zealand. Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand v. 66 (pt 1): 12-26, Pls. 5-6.
 Günther, A., 1877: Remarks on New Zealand fishes. Transactions New Zealand Institute v. 9 (art. 63): 469—472.
 Haast, J. F. J. von, 1873: Notes on some undescribed fishes of New Zealand. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 5: 272—278, Pl. 16.
 Hardy, G. S., 1983: A new genus and two new species of clingfishes (Gobiesocidae) from New Zealand. Copeia 1983 (núm. 4): 863—868.
 Hardy, G. S., 1984: A new genus and species of triplefin (Pisces: family Tripterygiidae) from New Zealand. National Museum of New Zealand Records v. 2 (núm. 16): 175—180.
 Hardy, G. S., 1984: A new genus and species of deepwater clingfish (family Gobiesocidae) from New Zealand. Bulletin of Marine Science v. 34 (núm. 2): 244—247.
 Hardy, G. S., 1987: Revision of some triplefins (Pisces: Tripterygiidae) from New Zealand and Australia, with descriptions of two new genera and two new species. Journal of the Royal Society of New Zealand v. 17 (núm. 3): 253—274.
 Hardy, G. S., 1989: The genus Forsterygion Whitley & Phillipps, 1939 (Pisces: Tripterygiidae) in New Zealand and Australia, with descriptions of two new species. Journal of Natural History v. 23 (núm. 3): 491—512.
 Hardy, G. S., 1990: Fish types in the National Museum of New Zealand. National Museum of New Zealand, Miscellaneous Series Núm. 21: 1-17.
 Hector, J., 1871: On the Salmonidae of New Zealand. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 3: 133—136, 2 pls.
 Hector, J., 1872: Notes on the edible fishes of New Zealand. Colonial Museum and Geological Survey Department, Wellington. Notes on the edible fishes of New Zealand: 97-133, Pls. 1-12.
 Hector, J., 1875: Notes on New Zealand ichthyology. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 7 (art. 34): 239—250, Pls. 10-11.
 Hector, J., 1877: Notes on New Zealand ichthyology. Transactions New Zealand Institute v. 9 (art. 62): 465—469, Pls. 8-9.
 Hector, J., 1884: Notes on New Zealand ichthyology. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 16 (art. 25): 322—323.
 Hector, J., 1902: Notes on New Zealand fishes. Transactions New Zealand Institute v. 34 (art. 26): 239—241, Pls. 14-15.
 Hickey, A. J. R. i K. D. Clements, 2005: Genome size evolution in New Zealand triplefin fishes. Journal of Heredity v. 96 (núm. 4): 356—362.
 Hubbs, C. L., 1950: On the supposed occurrence in New Zealand of the North Pacific fish genus Sebastodes. Pacific Science v. 4 (núm. 1): 70.
 Hutton, F. W., 1874: Notes on some New Zealand fishes. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 6 (art. 21): 104—107, Pls. 18-19.
 Hutton, F. W., 1876: Contributions to the ichthyology of New Zealand. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 8 (1875): 209—218.
 Hutton, F. W., 1877: Contributions to the ichthyology of New Zealand. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 9: 353—354.
 Hutton, F. W., 1890: List of New Zealand fishes. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute v. 22 (art. 31) [1889]: 275—285.
 Hutton, F. W., 1896: Notes on some New Zealand fishes, with description of a new species. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute Art. 28 (1895): 314—318.
 McCann, C. i D. G. McKnight, 1980: The marine fauna of New Zealand: macrourid fishes (Pisces: Gadida). New Zealand Oceanographic Institute Memoir 61: 1-91.
 McCulloch, A. R. i W. J. Phillipps, 1923: Notes on New Zealand fishes. Records of the Australian Museum v. 14: 18-22, Pl. 4.
 McDowall, R. M., 1970: The galaxiid fishes of New Zealand. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology v. 139 (núm. 7): 341—431.
 McDowall, R. M., 1981: The centrolophid fishes of New Zealand (Pisces: Stromateoidei). Journal of the Royal Society of New Zealand v. 12 (núm. 2): 103—142.
 McDowall, R. M., 1990: New Zealand freshwater fishes and fisheries — the anglers' Eldorado. Reviews in Aquatic Sciences. v. 2 (núm. 2): 281—341.
 McDowall, R. M., 1997: Affinities, generic classification and biogeography of the Australian and New Zealand mudfishes (Salmoniformes: Galaziidae). Records of the Australian Museum v. 49 (núm. 2): 121—137.
 Mooi, R. D., 2000: Review of New Zealand bullseyes (Perciformes: Pempheridae). New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research v. 34: 87-102.
 Nelson, J. S., 1979: Revision of the fishes of the New Zealand genus Hemerocoetes (Perciformes: Percophididae), with descriptions of two new species. New Zealand Journal of Zoology v. 6: 587—599.
 Parrott, A. W., 1948: Studies in New Zealand fishes. Records of the Canterbury Museum v. 5: 137—160, Pls. 30-31.
 Paulin, C. D., 1979: New Zealand roughies (Pisces: Berycomorphii: Trachichthyidae). New Zealand Journal of Zoology v. 6: 69-76.
 Paulin, C. D., 1982: Scorpionfishes of New Zealand (Pisces: Scorpaenidae). New Zealand Journal of Zoology v. 9: 437—450.
 Paulin, C. D., 1983: A revision of the family Moridae (Pisces: Anacanthini) within the New Zealand region. National Museum of New Zealand Records v. 2 (núm. 9): 81-126.
 Paulin, C. D., A. Stewart, C. D. Roberts i P. J. McMillan, 1989: New Zealand fish a complete guide. National Museum of New Zealand Miscellaneous Series.
 Phillipps, W. J., 1925: New Zealand eels. The New Zealand Journal of Science and Technology v. 8 (núm. 2): 28-30.
 Phillipps, W. J., 1926: New or rare fishes of New Zealand. Transactions New Zealand Institute v. 56: 529—537, Pls. 87-92.
 Phillipps, W. J., 1927: Bibliography of New Zealand fishes. New Zealand Marine Department. Fisheries Bulletin Núm. 1: 1-68.
 Phillipps, W. J., 1929: Elasmobranch fishes of New Zealand: Núm. 3. Skates and Rays. New Zealand Journal of Zoology, J. Sci. Tech. v. 11: 98-107.
 Phillipps, W. J., 1932: Notes on new fishes from New Zealand. New Zealand Journal of Zoology, J. Sci. Tech. v. 13 (núm. 4): 226—234.
 Phillipps, W. J., 1935: Sharks on New Zealand: Núm. 4. New Zealand Journal of Zoology, J. Sci. Tech. v. 16 (núm. 4): 236—241.
 Phillipps, W. J., 1940: The fishes of New Zealand. Thomas Avery and Sons Limited, New Plymouth, Nova Zelanda. Fishes of New Zealand. Catalogue with diagnoses of the species. v. 1: i-viii + 1-87.
 Phillipps, W. J., 1941: New or rare fishes of New Zealand. Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand v. 71 (pt 3): 241—246, Pls. 40-41.
 Russell, B. C., 1996: Type specimens of New Zealand fishes described by Captain F. W. Hutton, F. R. S. (1836—1905). Journal of the Royal Society of New Zealand v. 26 (núm. 2): 215—236.
 Schmidt, J., 1928: The fresh-water eels of New Zealand. Transactions New Zealand Institute v. 58 (núm. 4): 379—388.
 Stephenson, A. B. i D. A. Robertson, 1977: The New Zealand Trachurus (Pisces: Carangidae). Journal of the Royal Society of New Zealand v. 7 (núm. 2): 243—253.
 Stokell, G., 1949: The systematic arrangement of the New Zealand Galaxiidae. Pt. II. Specific classification. Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand v. 77: 472—496.
 Stokell, G., 1955: Fresh water fishes of New Zealand. Christchurch, Simpson and Williams, Ltd. Fresh water fishes of New Zealand: 1-145.
 Stokell, G., 1969: New Zealand Retropinnidae. Records of the Canterbury Museum v. 8 (núm. 4): 379—381.
 Waite, E. R., 1907: A basic list of the fishes of New Zealand. Records of the Canterbury Museum v. 1 (núm. 1): 1-39.
 Waite, E. R., 1910: Notes on New Zealand fishes. Transactions New Zealand Institute v. 42 (1909): 384—391, Pl. 37.
 Waters, J. M., Y. B. Esa i G. P. Wallis, 2001: Genetic and morphological evidence for reproductive isolation between sympatric populations of Galaxias (Teleostei: Galaxiidae) in South Island, New Zealand. Biological Journal of the Linnean Society v. 73: 287—298.
 Waters, J. M. i R. W. G. White, 1997: Molecular phylogeny and biogeography of the Tasmanian and New Zealand mudfishes (Salmoniformes: Galaxiidae). Australian Journal of Zoology v. 45 (núm. 1): 39-48.
 Whitley, G. P., 1955: Sidelights on New Zealand ichthyology. Australian Zoologist v. 12 (pt 2): 110—119, Pl. 6.
 Whitley, G. P., 1956: New fishes from Australia and New Zealand. Proceedings of the Royal Zoological Society of New South Wales v. for 1954-55: 34-38.
 Whitley, G. P., 1968: A check-list of the fishes recorded from the New Zealand region. Australian Zoologist v. 15 (pt 1): 1-102.

Посилання 
 Fishes of New Zealand  
 NIWA Atlas of NZ Freshwater Fishes  

Нова Зеландія
р